Sainte Juste ou sainte Justa peut désigner plusieurs saintes chrétiennes :

 Juste de Sardaigne avec Justine et Hénédine († entre 117 et 130), probablement une maîtresse et ses deux servantes, martyres sous Hadrien en Sardaigne ; fêtées le 14 mai.
 Juste de Séville et Rufine († vers 287), vierges, potières de profession, martyres à Séville en Andalousie ; fêtées le 17 juillet par l'Église catholique romaine et le 19 juillet par les Églises orthodoxes. 
 Juste de Carthage avec Catulin, Janvier, Julie et Juste († vers 303), martyrs à Carthage en Afrique sous Dioclétien ; fêtés le 15 juillet.

Voir aussi

Sources et références